Второй чемпионат Высшей хоккейной лиги проходил с 11 сентября 2011 года по 15 апреля 2012 года. Обладателем Кубка Братины стала команда «Торос», в финале обыгравшая прошлогоднего победителя — «Рубин».

Клубы 

В чемпионате ВХЛ 2011/2012 с 12 декабря 2011 года принимал участие являющийся членом КХЛ возрожденный на основе своей молодёжной команды ярославский «Локомотив». Он провёл в регулярном чемпионате 22 матча — по одному с каждой командой лиги, с клубами из конференции «Запад» он сыграл дома, а конференции «Восток» — в гостях. При этом в конференции «Запад» попадание команд в плей-офф и их «посев» там, начиная с третьего по очкам места, будет определяться не количеством, а процентом набранных очков.

Регулярный чемпионат

Формат 
Двадцать два клуба ВХЛ делятся на две конференции по территориальному признаку — Западную и Восточную, по одиннадцать клубов в каждой . Внутри конференций существует деление команд на два дивизиона. В ходе регулярного чемпионата команда проводит с каждым из соперников внутри своего дивизиона по 4 матча — два дома и два на выезде, и с представителями противоположной конференции и другого дивизиона по 2 матча — один дома и один на выезде.

Добавилась 23-я команда — ХК Локомотив (Ярославль), сыгравшая 22 игры. Результаты игр стали учитываться в процентном соотношении (особые условия).

Русская классика 
Во встрече, которая получила название «Русская классика», 17 февраля 2012 года на красноярском стадионе «Центральный» сошлись местный «Сокол» и ярославский «Локомотив», в которой «Локомотив» одержал победу со счетом 3:2.

Лучшие игроки по месяцам

Плей-офф 

Серии матчей 1/8 и 1/4 финала проводятся до трех побед, максимальное количество матчей — пять.
Серии матчей полуфинала и финала Кубка Братина проводятся до четырех побед, максимальное количество матчей — семь.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ВХЛ
 Новости КХЛ на сайте «Чемпионат.ру»

Высшая хоккейная лига
2012 год в хоккее